Pihtla (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Pihtla (plaats), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa